Сергеј може бити:
 Сергеј (име), мушко име
 Сергеј (надбискуп), надбискуп Бара